ABZ steht für:
 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Schreibweise: abZ oder AbZ)
 Allgemeine Baugenossenschaft Zürich
 Allgemeine Bauzeitung
 Amerikanische Besatzungszone
 Anschluss- und Benutzungszwang
 Flughafen Aberdeen International (IATA-Code)

abz steht für:
 Abui (ISO-639-3-Code), Papuasprache auf dem Alor-Archipel, Kleine Sundainseln, Indonesien

Siehe auch:
 ABZ Islands, eine Inselkette der Marshallinseln

ABZ